Yokosawa steht für:
 Yokosawa (Akita), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Akita (später Ōta (Akita), heute Daisen (Akita))
 Yokosawa (Niigata), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Niigata (später Oguni (Niigata), heute Nagaoka)

Yokosawa ist der Familienname folgender Personen
 Takanori Yokosawa (* 1972), japanischer Politiker
 Yuki Yokosawa (* 1980), japanische Judoka